Гриненко — украинская фамилия.
 Гриненко, Александр Яковлевич (1944—2019) — советский и российский нарколог, академик РАМН (2005), академик РАН (2013).
 Гриненко, Андрей Валериевич (род. 1970) — украинский политический и общественный деятель, кандидат в президенты.
 Гриненко, Анна Андреевна (1917—1996) — промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гриненко, Максим Емельянович (1921—2016) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гриненко, Николай Иванович (1927—1991) — советский учёный-машиностроитель, доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе ЧПИ.
 Гриненко, Сергей Валерьевич (более известен как Иван Ионов; род. 1979) — украинский радиоведущий и диджей.